Jabal Abū ‘Alaqah är ett berg i Egypten.   Det ligger i guvernementet Sina al-Janubiyya, i den nordöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Kairo. Toppen på Jabal Abū ‘Alaqah är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Jabal Abū ‘Alaqah är huvudsakligen kuperad, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Jabal Abū ‘Alaqah. Runt Jabal Abū ‘Alaqah är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Jabal Abū ‘Alaqah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Sina al-Janubiyya
Berg i Egypten 500 meter över havet eller högre